The Plains kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
The Plains (Ohio)
The Plains (Virginia)